Єхіпатруш () — село в марзі Арагацотн, у центрі Вірменії. Село розташоване за 18 км на південний схід від міста Апарана та за 4 км від Апаранського водосховища. В селі є базиліка V століття та церква, що дадується X — XIII століттям.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арагацотн